В останньому чемпіонаті СРСР полтавська «Ворскла» посіла 19-е місце в західній буферній зоні другої ліги.

Найбільше матчів у турнірі провели: Володимир Прокопиненко — 40, Сергій Лукаш — 39, Андрій Марченко, Андрій Матюха — по 38, Сергій Ходирєв — 36. Кращі бомбардири: Сергій Лукаш, Володимир Прокопиненко — по 5, Юрій Дейнеко, Андрій Марченко, Олег Кривенко — по 4.

Склад команди 

 Старший тренер: Володимир Ходус.
 Тренер: Геннадій Слюсарєв.

Чемпіонат

Кубок 

«Ворскла»: Воробйов, Ходирєв, Дейнеко (Сусик, 80), Кривенко, Лукаш, Піддубний, Марченко, Матюха, Прокопиненко, Марусецький (Гусєв, 46), Рудько.

«Нива»: Тяпушкін, Біскуп, Цісельський, Горошинський, Бідулько, Сухенко, Рудницький, Венгринович, Яворський, Райко, Муравський.

Посилання 
 
 
 Західна буферна зона 1991 на сайті RSSSF
 Всі чемпіонати СРСР у другій лізі (українські зони) на сайті kopanyi-myach.info
 Західна буферна зона 1991 на сайті football.lg.ua
 Західна буферна зона 1991 на сайті footballfacts.ru
 Історія на сайті wildstat 
 Кубок СРСР 1991/1992 на сайті RSSSF

Сезони ФК «Ворскла» (Полтава)
Ворскла